Haruna Fukuoka (jap. , Fukuoka Haruna, verheiratete Kamada/Kamata (); * 25. Januar 1984 in Tokushima, Präfektur Fukuoka) ist eine japanische Tischtennisspielerin. Sie nahm an vier Weltmeisterschaften sowie 2008 an den Olympischen Spielen teil.

Erfolge 
Haruna Fukuoka ist Rechtshänderin, sie spielt im Shakehand-Stil. Von 2006 bis 2009 nahm sie an allen vier Weltmeisterschaften teil. Dabei gewann sie mit der japanischen Mannschaft 2006 und 2008 Bronze.

2008 qualifizierte sie sich für die Olympischen Spiele. Hier gewann sie im Einzel gegen die Thailänderin Nanthana Komwong, danach schied sie gegen Kim Kyung-ah aus Südkorea aus. Mit der Mannschaft kam sie auf Platz Vier.

Von Juli bis November 2007 wurde sie in der ITTF-Weltrangliste auf Platz 20 geführt.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 18. August 2016)
  (abgerufen am 18. August 2016)

Tischtennisspieler (Japan)
Olympiateilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer an den Asienspielen (Japan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2007
Japaner
Geboren 1984
Frau
Universiadeteilnehmer (Japan)